Open GDF Suez de Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes 2011 — 14-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося во французском городе Кань-сюр-Мер и являющегося частью тура ITF в рамках серии турниров с призовым фондом в 100 тысяч долларов и оплатой проживания.

В 2011 году турнир прошёл с 2 по 8 мая. Соревнование продолжало европейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к Roland Garros.

Прошлогодние победительницы:
 в одиночном разряде —  Кайя Канепи
 в парном разряде —  Мервана Югич-Салкич и  Дарья Юрак

Общая информация 
100-тысячник в департаменте Приморские Альпы в 2011-м году вновь стал турниром-спутником крупного соревнования WTA в Мадриде, что позволило французским организатором отдать последний номер посева в одиночном разряде теннисистке, стоявшей накануне соревнования на 96-й строчке рейтинга. Возглавила же посев 71-я ракетка мира Кристина Барруа. Впрочем сеянные участницы не в должной степени оправдали свой статус: уже после первого раунда турнир покинули пять игроков этого статуса, включая всех четверых в нижней половине сетки, последняя же сеянная — Елена Балтача — уступила в полуфинале. Титул, в итоге, завоевала Сорана Кырстя, четыре из пяти своих матчей на соревновании (включая финал у Полин Пармантье), выигравшая в решающей партии.

В парном соревновании сложилась противоположная ситуация: три из четырёх сеянных альянсов добрались до полуфинала, а в титульном матче второй альянс приза (Анна-Лена Грёнефельд / Петра Мартич) обыграл первый (Дарью Юрак/Ренату Ворачову).

Соревнования

Одиночный турнир 
  Сорана Кырстя обыграла  Полин Пармантье со счётом 6-7(5), 6-2, 6-2.
 Кырстя выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в туре федерации.
 Пармантье уступает свой 1-й финал в сезоне и 6-й за карьеру в туре федерации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= К.Барруа
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= С.Заглавова
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3=
| RD1-seed03=
| RD1-team03= А.Екимова
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Е.Бирнерова
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=0
| RD1-score04-3=
| RD1-seed05=
| RD1-team05= В.Долонц
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3=6| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= К.Гарсия
| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=1
| RD1-seed07=
| RD1-team07= Дж. Крейбас
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=6| RD1-score07-3=2
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= Е.Балтача
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=1
| RD1-score08-3=6
| RD1-seed09=3
| RD1-team09= Ш.Чжан
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=6| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= К.Младенович
| RD1-score10-1=0
| RD1-score10-2=6| RD1-score10-3=3
| RD1-seed11=
| RD1-team11= С.Фергюсон
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=64
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= О.Санчес
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=
| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= М.Бартель
| RD1-score13-1=0
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=67
| RD1-seed14=
| RD1-team14= И.-К.Бегу
| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3=7| RD1-seed15=
| RD1-team15= П.Пармантье
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= Р.Ворачова
| RD1-score16-1=2
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= К.Барруа
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=7| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= А.Екимова
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3=
| RD2-seed03=
| RD2-team03= В.Долонц
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=6| RD2-score03-3=3
| RD2-seed04=6
| RD2-team04= Е.Балтача
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=6
| RD2-seed05=3
| RD2-team05= Ш.Чжан
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3=6| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= О.Санчес
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=7| RD2-score06-3=0
| RD2-seed07=
| RD2-team07= И.-К.Бегу
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=
| RD2-team08= П.Пармантье
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= К.Барруа
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=4
| RD3-seed02=6
| RD3-team02= Е.Балтача
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3=6| RD3-seed03=3
| RD3-team03= Ш.Чжан
| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=1
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= П.Пармантье
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=
| RD4-seed01=6
| RD4-team01= Е.Балтача
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02= П.Пармантье
| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3=
}}

 Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= К.Флипкенс
| RD1-score01-1=0
| RD1-score01-2=0
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= М. Е. Камерин
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= В.Савиных
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Х.Уотсон
| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3=
| RD1-seed05=
| RD1-team05= П.Мартич
| RD1-score05-1=66
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= С.Форетц
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=
| RD1-seed07=
| RD1-team07= А.Пивоварова
| RD1-score07-1=6| RD1-score07-2=6| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= К.Первак
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=
| RD1-seed09=8
| RD1-team09= Э.Кеотавонг
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= А.Татишвили
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= А.Клепач
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=0
| RD1-seed12=
| RD1-team12= С.Кырстя
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6| RD1-score12-3=6| RD1-seed13=
| RD1-team13= Дж. Хэмптон
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= С.Хань
| RD1-score14-1=0
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3=
| RD1-seed15=Q
| RD1-team15=| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=6| RD1-score15-3=6| RD1-seed16=2
| RD1-team16= М.Юханссон
| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=1
| RD1-score16-3=2
| RD2-seed01=
| RD2-team01= М. Е. Камерин
| RD2-score01-1=1
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Х.Уотсон
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=67
| RD2-score02-3=1
| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= С.Форетц
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=2
| RD2-seed04=
| RD2-team04= А.Пивоварова
| RD2-score04-1=5
| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3=6| RD2-seed05=
| RD2-team05= А.Татишвили
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=3
| RD2-seed06=
| RD2-team06= С.Кырстя
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=6
| RD2-seed07=
| RD2-team07= Дж. Хэмптон
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=Q
| RD2-team08=

Финал

Парный турнир 
  Анна-Лена Грёнефельд /  Петра Мартич обыграли  Дарью Юрак /  Ренату Ворачову со счётом 1-6, 6-2, [11-9].
 Грёнефельд выигрывает 2-й титул в сезоне и 6-й за карьеру в туре федерации.
 Мартич выигрывает 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в туре федерации.

См. также 
 Open GDF Suez de Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes
 Цикл женских турниров ITF 2011

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

Франция
Спорт во Франции в 2011 году
Май 2011 года
2011